Aspenbach ist ein Gewässernamen:

 Aspenbach (Ablach), rechter Zufluss der Ablach (Donau) zwischen Oberbichtlingen, Gemeinde Sauldorf und Schnerkingen, Stadt Meßkirch, beide Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Aspenbach (Chamb), linker Zufluss des Chamb gegenüber Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Aspenbach (Kupfer), rechter Zufluss der Kupfer nach der Stegmühle, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Aspenbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Zusam) bei Ettelried, Gemeinde Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern
 Aspenbach (Roth), rechter Zufluss der Roth bei Horgauergreut, Gemeinde Horgau, Landkreis Augsburg, Bayern
 Aspenbach (Talbach), rechter Zufluss des hiernach auch Sulzenbach und Wertenbach genannten Talbachs (zur Eyach bei Engstlatt, zum Neckar) bei Bisingen, beide Orte im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Aspenbach (Wieslauf), rechter Zufluss der Wieslauf bei Schmalenberg, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aspach
 Aspenbächle
 Aspengraben